Gunhed est un jeu vidéo sorti en 1989.
 Gunhed est un film japonais réalisé par Masato Harada en 1989.